Johan Törner kan syfta på:

* Johan Törner (1672–1728), svensk skolman och författare
 Johan Törner (1712–1790), svensk skolman och författare

Se även 

 Johan Peter Törner